Syngrapha goetschmanni är en fjärilsart som beskrevs av Skala 1929. Syngrapha goetschmanni ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
goetschmanni